Le patronyme néerlandais Rubens renvoie vers une filiation (suffixe -s) de Robijn, Robin ou Robbyn, forme érivée du prénom germanique Robrecht (français : Robert). Il équivaut donc à Robyns ou Robbijns. De même qu'en France, nous avons Robin comme forme amicale de Robert. 

Au contraire des mots avec suffixe -in, -ijn et -yn, qui ont l'accent tonique sur le suffixe, dans les mots avec suffixe -ns l'accent se déplace vers la racine, de telle sorte que le suffixe fut adouci en -ens.

Patronyme 
 Pierre Paul Rubens (1577-1640), peintre baroque flamand.
 Heinrich Rubens (1865-1922 ), physicien allemand.
 Paul A. Rubens (1875-1917), compositeur et parolier de comédies musicales anglaises.
 Maximilian Rubens (ou Max Rubens), architecte grec actif dans les années 1920-1930.
 Bernice Rubens (1928-2004), romancière, scénariste et réalisatrice de documentaires galloise.
 Shona Rubens (1986- ), skieuse alpine canadienne.
 Paul Reubens (1952-), acteur américain.

Pseudonyme 
 Rubens (1928-1987), Rubens Josué da Costa, footballeur brésilien ;
 Rubens (2001-), Rubens Antonio Dias, footballeur brésilien.

Prénom 
 Rubens Barrichello (1972-), pilote de course automobile brésilien. 
 Rubens Bertogliati (1979-), coureur cycliste suisse.
 Rubens Peale (1784-1865), peintre et un conservateur américain.
 Rubens Gerchman (1942-2008), peintre et sculpteur brésilien.
 Rubens Levy (1978-), musicien bassiste français.

Biologie 
 Phycodrys rubens est une espèce d'algue rouge. 
 Omphalotropis rubens est une espèce de mollusque endémique de l'île de La Réunion.

Physique 
 Tube de Rubens, expérience amusante de physique acoustique.

Toponyme 
 Rue Rubens est une rue bruxelloise de la commune de Schaerbeek.
 Rue Rubens de Paris.

Enseignement supérieur 
 RuBENS est le nom du Réseau unifié des bibliothèques de l'École normale supérieure.

Autres 
 Carla Rubens est une série télévisée française.
 Rubens est un fromage belge.

Homonymie de prénom